Schopfer ist der Nachname von:
Peter Schopfer (* 1938), deutscher Botaniker
William-Henri Schopfer (1900–1962), Schweizer Biologe